Кратер Вейгель () — ударный кратер в юго-западной части видимой стороны Луны. Название присвоено в честь немецкого математика, астронома и философа Эрхарда Вейгеля (1625—1699) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Сегнер на западе; кратер Шиллер на севере, кратер Рост на северо-востоке, кратер Шейнер на юго-востоке и кратер Беттини на юго-западе. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 34,9 км, глубина 2,36 км.

Вал кратера умеренно разрушен, северную часть вала перекрывает небольшой кратер, восточная часть вала перекрыта сателлитным кратером Вейгель А (см. ниже) и небольшим безымянным кратером. К юго-западной части кратера примыкает сателлитный кратер Вейгель В испещренный множеством мелких кратеров. Высота вала кратера Вейгель над окружающей местностью 970 м., объем кратера составляет приблизительно 880 км³. Дно чаши кратера ровное, без приметных структур.

Сателлитные кратеры 

 Образование сателлитного кратера Вейгель B относится к нектарскому периоду.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны.
 Селенологическая карта окрестностей кратера.
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны